Die Abkürzung FFH steht für:
 Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), kurz FFH-RL, eine Naturschutzrichtlinie der Europäischen Union
 Far From Home, eine christliche Musikgruppe aus den Vereinigten Staaten, siehe FFH (Band)
 Fédération Française Handisport, Französischer Behindertensportverband
 Feldflugplatz, ein vorübergehend eingerichteter Flugplatz
 Fernfachhochschule, eine Hochschule für ein Fernstudium
 Fritz-Felsenstein-Haus, eine Einrichtung für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in Königsbrunn im Landkreis Augsburg
 Funk und Fernsehen Hessen im Senderkürzel von Hit Radio FFH
 FFH Südwestdeutsche Verkehrsfliegerschule, eine Flugschule

FFH